Le tournoi d'Adélaïde est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1969 se dispute du  au .

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1969
Adelaide
Adelaide
Tennis en Australie en 1969
Tennis en Australie en 1970
Sport en décembre 1969
Tennis en janvier 1970